A competição do 15 km skiathlon feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 ocorreu em 8 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha em Sóchi.

Medalhistas

Resultados

15 km skiathlon feminino